Eduards Freimanis – calciatore lettone
Gints Freimanis – calciatore lettone
Rolands Freimanis – cestista lettone